Zoff steht für:

 Zoff (Band), deutsche Musikgruppe
 Zoff (Film), deutscher Spielfilm (1972)

Zoff ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Zoff (1852–1927), österreichischer Landschaftsmaler
 Dino Zoff (* 1942), italienischer Fußballtorwart
 Jutta Zoff (1928–2019), deutsche Harfenspielerin
 Marianne Zoff (1893–1984), österreichische Schauspielerin und Opernsängerin 
 Otto Zoff (1890–1963), österreichischer Schriftsteller
 Stefano Zoff (* 1966), italienischer Boxer

Siehe auch: